Перси — фамилия, имя, топоним. Упоминается в литературе и кино:

 Перси — женская грудь или грудь как часть тела вообще.
 Перси — выступы в строительных сооружениях, в частности, полукруглые выступы стен, имевшие назначение фланкировать к ним подступы.
 Перси — диминутив от названия марсохода Персеверанс.
 Перси — английский дворянский род.
 Барон Перси — английский титул.

Фамилия 
 Перси, Айлин (1900—1973) — ирландская актриса времен немого кино.
 Перси, Карен (род. 1966) — канадская горнолыжница.
 Перси, Пьер Франсуа (Pierre-François Percy; 1754—1825) — французский хирург и академик.
 Перси, Робин ван (род. 1983) — футболист.
 Перси, Томас, 1-й граф Вустер (1343—1403) — английский аристократ и военачальник, 1-й граф Вустер (1397—1403).
 Перси, Томас (ок. 1560—1605) — участник неудавшегося Порохового заговора (Англия, 1605).
 Перси, Томас (1729—1811) — английский епископ и писатель.
 Перси, Уокер (1916—1990) — американский прозаик, публицист.

Имя 
 Перси — сокращенная форма имени Персиваль
 Шелли, Перси Биши

Искусство 
 Перси (Персей) Джексон — главный герой серий романов Рика Риордана «Перси Джексон и Олимпийцы» и «Герои Олимпа», появляется в серии романов «Испытания Аполлона»; также главный герой фильмов «Перси Джексон и Похититель молний» и «Перси Джексон и Море Чудовищ».
 Перси Уизли — персонаж серии романов Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере.

Топоним 
 США:
 Перси (тауншип, Миннесота)

 Франция:
 Перси (Изер) — коммуна в департаменте Изер
 Перси (Манш) — коммуна в департаменте Манш
 Перси-ан-Ож — коммуна в департаменте Кальвадос